|}

Gröna linjen (), intern Tub 1, ist der zusammenfassende Begriff für die drei U-Bahnlinien T17, T18 und T19 der Stockholmer Tunnelbana mit zusammen 49 Stationen, von denen elf unterirdisch liegen. Sie sind die ältesten Linien der Stockholmer U-Bahn. Die komplette Streckenlänge beträgt 41,5 Kilometer.

Da sich die drei Linien eine gemeinsame Stammstrecke teilen, werden sie unter dem Überbegriff Grüne Linie zusammengefasst, die sich an ihrem Südende in mehrere Zweige aufteilt. Daher finden die Liniennummern in der Bevölkerung kaum Anwendung. Dieses Konzept kommt ebenso bei der roten und blauen Linie der Stockholmer U-Bahn zur Anwendung.

Vom nordwestlichen Endpunkt Hässelby strand bis Gullmarsplan nutzen die Linien eine gemeinsame Strecke. Die Züge der Linie T17 bedienen sie in Richtung Nordwesten bis Åkeshov und die der Linie T18 bis Alvik. Südlich vom Stadtzentrum trennt sich die Linie T19 am Bahnhof Gullmarsplan kreuzungsfrei von den beiden anderen und führt weiter in Richtung Westen bis zu ihrer Endhaltestelle Hagsätra. Die anderen beiden Linien trennen sich am folgenden Bahnhof Skärmarbrink ebenfalls kreuzungsfrei. Am Bahnhof Skärmbrink ist ebenfalls die in unmittelbarer Nähe liegende Hauptwerkstatt Hammarby angebunden. Ab da verläuft die T18 in Richtung Süden nach Farsta strand, die T17 in Richtung Osten nach Skarpnäck. 2006 wurden die drei Linien an Werktagen von circa 482.000 Reisenden genutzt.

Auf der grünen Linie finden sich die Stationen mit den geringsten Abständen zueinander. Zwischen Slussen und Medborgarplatsen sind es nur 449 Meter. Zwischen Hötorget und T-Centralen sind es 530 Meter, zwischen Odenplan und S:t Eriksplan 664 Meter.

Geschichte 
Der erste Abschnitt der Strecke zwischen den Stationen Slussen und Hökarängen wurde am 1. Oktober 1950 eröffnet. 1957 wurde der zentrale Abschnitt Hötorget–Slussen in Betrieb genommen, der die beiden bis dahin unabhängigen Teile im Süden und Norden der grünen Linie verknüpfte. Bis 1960 war das heutige Netz im Wesentlichen fertiggestellt. 1971 und 1994 kamen noch kleinere Erweiterungen hinzu. Damit ist die grüne Linie die zuerst begonnene und in Betrieb genommene Linie, sowie die, die bislang zuletzt erweitert wurde. Die Station Skarpnäck ist die 100. und neueste Station im Stockholmer U-Bahn-Netz.

Die Reihenfolge der Inbetriebnahme:
 1950: Slussen – Hökarängen
 1951: Gullmarsplan – Stureby
 1952: Hötorget – Vällingby
 1954: Stureby – Högdalen
 1956: Vällingby – Hässelby Gård
 1957: Hötorget – Slussen
 1958: Skärmarbrink – Hammarbyhöjden
 1958: Hässelby gård – Hässelby Strand
 1958: Hökarängen – Farsta
 1958: Hammarbyhöjden – Bagarmossen
 1959: Högdalen – Rågsved
 1960: Rågsved – Hagsätra
 1971: Farsta – Farsta Strand
 1994: Bagarmossen – Skarpnäck

Zwischen 25. März und 17. August 2008 wurden der von der Linie T18 bediente Streckenabschnitt mit der ältesten Technik erneuert. Zwischen Skärmbrink und dem Endbahnhof Farsta Strand, dem sogenannten Farstagrenen, verkehrten in dieser Zeit keine Züge. Der ganze Abschnitt wurde grundlegend umgebaut, wozu neben Erneuerungen an den Gleisanlagen Umbauten an den Zugangsstellen gehörten. In diesem Zeitraum wurde der Verkehr durch Busse aufrechterhalten.

Von 21. März bis 25. September 2011 wurde die von der Linie T19 befahrene Strecke von Gullmarsplan nach Hagsätra umgebaut. Der Ersatzverkehr lief wiederum mit Bussen.

Weblinks 

 T-banan.se (schwedisch)

Einzelnachweise 

Stockholms tunnelbana
Stockholm